Forward Bloc (Socialist) (Bloque Progresista (Socialista)), una división de All India Forward Bloc. FB(S) existía alrededor de 1996-1998. El partido fue basado en el norte de Bengala Occidental. 

En las elecciones al Lok Sabha en 1996 FB(S) había lanzado dos candidatos del norte de Bengala Occidental. Hiten Barman de Cooch Behar recibió 145 078 votos (15,56%) y Mihir Kumar Roy recibió 27 607 votos (3,09%) en Jalpaiguri. En las elecciones estatales en Bengala Occidental en 1996, FB(S) había lanzado 20 candidatos, que juntos recibieron 123 316 votos. Un candidato fue elegido, Kamal Guha de Dinhata (70 531 votos, 49,58%).

En las elecciones al Lok Sabha en 1998 FB(S) fue aliado al Partido del Congreso. El partido lanzó un candidato en Cooch Behar, en el norte de Bengala Occidental, apoyado por el Congreso. El candidato, Gobinda Roy, llegó al segundo puesto con 272 974 votos (30,16%). Más tarde FB(S) and AIFB se reunificaron.

Hoy Kamal Guha es Ministro de Agricultura en Bengala Occidental y presidente estatal de AIFB.

Partidos políticos de India
Partidos políticos locales
Partidos socialistas o socialdemócratas desaparecidos